The Fog – Nebel des Grauens bezeichnet

 einen Film aus dem Jahr 1980, siehe The Fog – Nebel des Grauens (1980)
 einen Film aus dem Jahr 2005, siehe The Fog – Nebel des Grauens (2005)